El término Cazalla hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Bebida
 Cazalla (bebida): Aguardiente anisado fabricado en distintas poblaciones de España. Es transparente, de unos 40 a 45º alcohólicos. En ciertas regiones de España se denomina así por extensión a todo el anís seco. Su origen viene de la población sevillana de Cazalla de la Sierra que llegó a tener 15 destilerías para los excedentes de su producción vinícola.

Lugares en España
 Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla.
 La Puebla de Cazalla, provincia de Sevilla.
 Cazalla (Lorca), pedanía del municipio de Lorca, Región de  Murcia.
 Cortijo de Cazalla del Río: Cortijo del municipio de Martos, Provincia de Jaén.

Nombres, apellidos o títulos

 Familia Cazalla
 Condado de Cazalla del Río: Título nobiliario otorgado por Carlos II de España.